Seminari Major de Girona, centre educatiu del Bisbat de Girona al Barri Vell de Girona
 Seminari Major Interdiocesà de Catalunya, seminari de formació sacerdotal interdiocesà, al Carrer de Casp de Barcelona
 Seminari Major Sant Carles Borromeu de Nyakibanda, seminari catòlic prop a Butare, Ruanda